1. ŽNL Primorsko-goranska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Primorsko-goranskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.   
Sudjelovalo je 11 klubova, a prvak je momčad Vihora iz Baške.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznice 
 Grevagol - NS Rijeka 
 sportcom.hr, 1. ŽNL Primorsko-goranska
 1. ŽNL Primorsko-goranska
 1. A ŽNL Primorsko-goranska 2016./17.
 MŽNL NS Rijeka 2016./17.
 1. ŽNL Istarska 2016./17.
 ŽNL Ličko-senjska 2016./17.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 5. rang - 1. ŽNL
 grevagol-nsrijeka.com, 1. ŽNL Primorsko-goranska 2016./17. - utakmice 22. kola i konačna ljestvica , objavljeno 29. svibnja 2017., pristupljeno 14. srpnja 2017.
 

 

2016-17
Primorsko-goranska-1